ENAP ist die Abkürzung für:

 École nationale d’administration publique, eine kanadische Hochschule in Quebec
 Empresa Nacional del Petróleo, öffentliches Unternehmen des Ministerio de Minería de Chile
 Escuela Nacional de Artes Plásticas, nationale Bildhauerschulen in spanischsprachigen Ländern

ENAP